Die League of Ireland 1953/54 war die 33. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Die Shamrock Rovers gewannen zum siebten Mal den Titel.

Modus 
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1954
Fußballsaison 1953/54